Арг се може односити на:

Аргус, створење из грчке митологије (старогрч. Άργος, Άργος Πανόπτης, Свевидећи Аргус).
Аргинин, условно есенцијална аминокиселина
Аргос, град у Грчкој
 Арг (митологија), у грчкој митологији било име више личности
 Арг (брод)
 Арг (палата)

fr:VAL